

Sigle 
 Electronic Warfare Officer – Operatore di guerra elettronica

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ewondo

Geografia 
 Ewo, città della Repubblica del Congo
 Distretto di Ewo, distretto della Repubblica del Congo